Plusieurs pays ont disposé d'un Conseil de commandement de la révolution.

Le Conseil du commandement révolutionnaire irakien a été créé après le coup d'État militaire de 1968. Il a exercé jusqu'en 2003 (date de sa dissolution par l'Autorité provisoire de la coalition) à la fois le pouvoir exécutif et législatif. Il était présidé de 1968 à 1979 par Ahmad Hassan al-Bakr puis de 1979 à 2003 par Saddam Hussein (avec Ezzat Ibrahim al-Douri pour vice-président), même s'il sera marginalisé sous sa dictature.

Instauré après la révolution égyptienne de 1952 avec le coup d'État du Mouvement des officiers libres dirigé par Mohammed Naguib et Gamal Abdel Nasser, il a dirigé le pays de 1952 à 1954 avant de s'autodissoudre.



Le Conseil national de commandement révolutionnaire, qui a dirigé le pays de 1969 à 1971 à la suite du coup d'État du général Gaafar Nimeiry.
 Le Conseil du commandement révolutionnaire pour le salut national, qui a dirigé le pays de 1989 à 1993 après le coup d'État du lieutenant-général Omar el-Béchir.